Финал Кубка французской лиги по футболу 2013 года прошёл в субботу 20 апреля на «Стад де Франс» и станет 19-м финалом Кубка французской лиги. В финале встретятся клубы Лиги 1 «Сент-Этьен» и «Ренн». Победитель матча начнёт выступления в Лиге Европы следующего сезона с третьего квалификационного раунда (в случае, если займёт в чемпионате Франции место ниже 4-го).

Путь к финалу 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

Перед матчем 
Для обеих команд этот финал Кубка лиги стал первым в их истории. В финал же кубка Франции «Ренн» выходил в последний раз в 2009, а «Сент-Этьен» — в 1982 году.

К моменту финала команды дважды встретятся между собой в чемпионате Франции. В первом матче, сыгранном 26 октября 2012 года в Сент-Этьене, победу со счётом 2:0 благодаря голам Обамейянга и Коада одержали хозяева поля
.
Второй матч состоится 9 марта 2013 года.

Игра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Страница финала на Soccerway

2013
Франция
Кубок Лиги 2013
Кубок Лиги 2013
Апрель 2013 года
События 20 апреля
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2013 году